La Route nationale 44 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 44 en Belgique
 Route nationale 44 en Estonie
 Route nationale 44 en France
 Route nationale 44bis en France
 Route nationale 44 à Madagascar.

Voir aussi